Belarus U21-herrlandslag i fotboll är Belarus U21-landslag i fotboll för herrar. Laget deltog i U21-Europamästerskapet i fotboll 2009 och kom på sista plats i Grupp A med 1 poäng. De kvalificerade sig dit genom att vinna över Turkiet på playoff. Det var den andra gången de deltog i U21-EM, senast var 2004.

Spelartruppen 
Spelare som var uttagna i matchen mot Grekland den 10 augusti 2011.

|-----
! colspan="9" bgcolor="B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Tränare:  Yuri Shukanov

U21-landslag i fotboll